Cerros kan syfta på:

Belize 

 Cerros (fornlämning i Belize), Corozal,

Mexiko 

 Cedros Island, ö, Baja California,